Rafał Ulatowski (ur. 1973) – polski piłkarz, trener piłkarski i komentator sportowy
 Rafał Ulatowski – polski politolog